François Harismendy est un baryton français, né le  à Mézin ;
 Jean de Harismendy, évêque désigné de Tarbes au  siècle ;
 Louis de Harismendy, né vers 1645 à Bidart et mort à Bayonne le , est un marin, capitaine de frégate et corsaire du roi Louis XIV ;
 Patrick Harismendy est un historien français, spécialiste de l'histoire politique, religieuse et culturelle de la France au .

Voir aussi